Spojení písmen R, S a O může mít různé významy:

 Raupenschlepper Ost – německý pásový dělostřelecký tahač
 Škoda RSO – německý dvounápravový dělostřelecký tahač
 Registr sčítacích obvodů